LTAS ist
 der ICA0-Code für den Flughafen Zonguldak
 die Abkürzung für long-term average spectrum, ein Langzeitspektrum

Abkürzung